A 64 104-es számú mellékút egy öt számjegyű, bő 5 kilométeres hosszúságú mellékút Fejér megye délnyugati részén. Fő iránya végig nagyjából dél-délkeleti irányú, Lajoskomárom központját köti össze Külsősáripuszta településrésszel. A 6402-es útból ágazik ki, annak 7+150-es kilométerszelvényénél, ugyanott, ahol abba az útba észak felől betorkollik, 12,5 kilométer megtétele után az Enying felől érkező 6404-es út.

Ozorai utca néven indul, de alig 600 méter után ki kis lép a település házai közül, onnantól külterületen halad. Nem sokkal a negyedik kilométere előtt egy kisebb iránytöréshez érkezik: innentől az eddigi irányt egyenesen tovább követve egy földút indul Ozora felé, a burkolt út pedig délnek fordul és úgy halad tovább Külsősáripusztáig, ott ér véget. A Google Utcakép 2012-ben készült felvételei szerint a Külsősáripuszta [a településhatárt jelölő KRESZ-tábla szerint Sáripuszta] területére való behajtást és az onnan továbbhaladást abban az időben sorompó korlátozta.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 5,213 kilométer.

Források
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

64104